Монсо́-сюр-Уа́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиз. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02494.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 121 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 70 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 57 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 57 активных жителей работали 55 человек (30 мужчин и 25 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 13 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монсо-сюр-Уаз

Коммуны департамента Эна